bindig steht für:
 Begriff im Grundbau für einen bindigen Boden
 Bindigkeit (auch Bindungswertigkeit) benennt die Anzahl von chemischen Atombindungen eines Atoms.

Bindig ist der Familienname folgender Personen:
 Marlene Bindig (* 1997), deutsche Turnerin 
 Rudolf Bindig (* 1940), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Emily Bindiger (* 1955), amerikanische Schauspielerin und Sängerin